Урвалсдейлд 2012 — 101-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вшосте став Гапнарфйордур.

Підсумкова таблиця 

Примітки:
1. Клуб КР взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубка Ісландії 2012

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
  
 Урвалсдейлд на soccerway 

2012
Ісландія
2012 в Ісландії